USS Newport News es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Newport News (CA-148), crucero pesado de la clase Des Moines de 1949.
 USS Newport News (SSN-750), submarino nuclear de la clase Los Angeles de 1989.
Newport News, USS